Adrian Beier ist der Name folgender Personen:

* Adrian Beier der Ältere (1600–1678), deutscher Theologe und Archidiakon 
 Adrian Beier der Jüngere (1634–1712), deutscher Jurist